Градска община Пожаревац () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг, Град Пожаревац. Заема площ от 374 км2. Административен център е град Пожаревац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Градска община Пожаревац възлиза на 61 697 души. Гъстотата е 164,97 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 22 населени места.
 1 град: Пожаревац
 21 села:

Бележки